Jméno a příjmení Pavel Fořt nese několik osob:

 Pavel Fořt (hudebník) (* 1947) – český kytarista, baskytarista, kapelník, skladatel a aranžér
 Pavel Fořt (fotbalista) (* 1983) – český fotbalista, útočník